Riedenauer ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Riedenauer (* 1931), deutscher Historiker 
 Markus Riedenauer (* 1966), deutscher Philosoph
 Robert Riedenauer (1936–2007), amerikanischer Testpilot